Rekurence obecně znamená opakování, opětovný výskyt něčeho. Konkrétní významy zahrnují:
 lékařství: rekurence nemoci - synonymum pro relaps
 filozofie: zákon rekurence, který vyslovil Nicolai Hartmann
 fyzika: Poincaréova věta o rekurenci, podle níž se izolované dynamické systémy po nějakém čase pravděpodobně vrátí libovolně blízko výchozímu stavu
 matematika: rekurentní vztah propojující předchozí členy posloupnosti s následujícími členy
 evoluční biologie: výskyt organizmů morfologicky podobných s organizmy většího geologického stáří